|}

Die EFCB Linha do Centro ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien, die von Rio de Janeiro in den Nachbarbundesstaat Minas Gerais führt. Diese Linie war das Herzstück der Eisenbahngesellschaft Estrada de Ferro Central do Brasil, die ab 1957 in die RFFSA Rede Ferroviária Federal S.A. übernommen wurde.

Geschichte 
Ausgangspunkt der Bahnlinie war der Bahnhof Dom Pedro II im Zentrum von Rio de Janeiro – von hier aus führte sie durch die Serra das Araras und war bis zur Barra do Piraí bereits 1864 fertiggestellt. Weitere Etappen der Fertigstellung waren:

 Rio de Janeiro – Barra do Piraí (1864)
 Barra do Piraí – Juiz de Fora (1875)
 Juiz de Fora – Pedro Leopoldo nahe dem heutigen Belo Horizonte in Minas Gerais (1895)
 Pedro Leopoldo – Pirapora am Rio São Francisco (1910) Später RAMAL DE PIRAPORA
 Brücke über den Fluss Rio São Francisco und Bahnhof Independencia (1922)
 Aufkauf des Ramal de Diamantina: Corinto – Diamantina (1923)
 Fertigstellung des Ramal de Montes Claros (1926) später Hauptstrecke
 Fertigstellung der letzten Ausbaustufe bis Monte Azul in Minas Gerais (1948)

Es war der Plan, die Linie am heutigen Belo Horizonte vorbei bis zum Rio São Francisco fortzuführen und dann sogar weiter nach Belém in der Provinz Pará in Amazonien zu führen.

Tatsächlich kam die Bahnkonstruktion im Jahr 1910 in Pirapora am Rio São Francisco an. Allerdings wurde die Brücke über den Fluss nur wenig benutzt, nachdem der Bahnhof der Independencia 1922 am anderen Flussufer eröffnet war. Ein ehemaliges Anschlussgleis der Ramal de Montes-Claros wurde in der letzten Ausbaustufe der Bahnlinie der Endpunkt. Das Teilstück, das über den Fluss hinausgeführt werden sollte, wurde nicht weiter ausgebaut. Man nannte es später Ramal de Pirapora. In der letzten Ausbaustufe 1948 bis Monte Azul war die EFCB - Linha do Centro 1354,2 Schienenkilometer lang. Hier hatte die Linie Anschluss an das Streckennetz der Bahngesellschaft VFFLB - V. F. Leste Brasileiro, die von São Paulo kommend Eisenbahnstrecken bis nach Salvador da Bahia im Bundesstaat Bahia unterhielten.
Die letzten Passierzüge verkehrten auf den Strecken der EFCB Linha do Centro zwischen Montes Claros und Monte Azul Minas Gerais bis 1996 und von Barra do Piraí bis Rio de Janeiro im Rahmen des Personenverkehrs zwischen São Paulo und Rio de Janeiro. Auch dieser Service wurde im Jahre 1998, bis auf einige rein touristische Abfahrten, völlig eingestellt. Ansonsten wird die gesamte Linha Central auch heute noch im Güterverkehr genutzt. Im Großraum Rio de Janeiro verkehren auf den Schienenstrecken Vorortzüge.

Übersicht der Anschlussgleise und Parallelstrecken

Die EFCB Linha do Centro erhielt im Laufe der Zeit einige Parallelstrecken:
 Linha do Paraopeba in Minas Gerais von Congonhas do Campo nach Carvalho de Brito
 Linha do Carandaí in Minas Gerais von Dorival Brito nach Ilídio

Diverse Anschlussgleisstrecken:
 Ramal Circular de Madureira (Rio de Janeiro)
 Ramal de Mangaratiba auch Ramal de Angra (Rio de Janeiro)
 Ramal de Paracambi (Rio de Janeiro)
 Ramal de Matadouro (Rio de Janeiro)
 Ramal de Jacutinga (Rio de Janeiro)
 Ramal da Barra (Rio de Janeiro)
 Ramal de São Paulo (Rio de Janeiro)
 Ramal Afonso Arinos (Rio de Janeiro)
 Ramal da Ponte Nova (Minas Gerais)
 Ramal de Lima Duarte (Minas Gerais)
 Ramal de Pirapora (Minas Gerais)
 Ramal de Diamantina (Minas Gerais)
 Ramal de Calsete (Minas Gerais)
 Ramal de Era Nova (Minas Gerais)
 Ramal de Piranga/Mercês (Minas Gerais)

Diverse Kreuzungen mit Linien anderer Bahngesellschaften:
 Linha do Norte (Leopoldina)
 Linha de Três Rios-Caratinga - (Leopoldina)
 Ramal de Juíz de Fora (Leopoldina)
 Linha do Paraopeba - EFOM/RMV
 Linha da Bahia - VFFLB

Weblinks 
 Eisenbahnstationen und Strecken in Brasilien (portugiesisch)
 Besuch im Bahnhof von Simplicio bei Além Paraíba an der Linha Auxiliar (portugiesisch)
 Historische Streckenkarte (Teilstrecken in Rio de Janeiro von 1928) (portugiesisch)
 Historische Streckenkarte (Teilstrecken in Minas Gerais von 1928) (portugiesisch)

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehrsbauwerk in Rio de Janeiro